Les Hommes du président, livre de Bob Woodward et Carl Bernstein en 1974 ;
 Les Hommes du président, film d’Alan J. Pakula en 1976 ;
 L'Homme du président, téléfilm de Michael Preece en 2000.